Фулендорф (Гольштейн) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Фулендорф (Передняя Померания) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.